Степан Миронов:
 Миронов, Степан Антиохович (1903—1958) — советский партийный и государственный деятель, председатель Кустанайского облисполкома.
 Миронов, Степан Ильич (1883—1959) — советский учёный, геолог-нефтяник, академик АН СССР.